Lantenay (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lantenay (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy